В данном списке представлены 100 самых кассовых фильмов современного российского проката, ведущего историю с 2004 года.

Список самых кассовых фильмов российского кинопроката 

 Цвет фона   обозначает фильмы, находящиеся в прокате.

* С учётом СНГ.

Список самых кассовых фильмов российского кинопроизводства 

 Цвет фона   обозначает фильмы, находящиеся в прокате.
В данном списке учитываются кассовые достижения фильмов российского кинопроизводства в российском кинопрокате. В указанные суммы не входят данные о прокате в СНГ (если не указано обратное), Украине, а также других странах.

* С учётом СНГ.

Список самых кассовых фильмов в российском кинопрокате по годам 

 Цвет фона   обозначает фильмы, находящиеся в прокате.
В данном списке представлены самые кассовые фильмы российского и зарубежного производства, впервые вышедшие в широкий российский прокат за один календарный год. Тем не менее, в таблице указаны общие сборы картин, даже если их прокат продолжался и в последующие годы. Также стоит учитывать, что год выхода в прокат не всегда совпадает с годом выпуска фильма, так как ввиду традиции, многие российские фильмы выходят на большие экраны 1 января, в то время как их премьера состоялась в предыдущем календарном году.

* С учётом СНГ.

См. также 
 Список лидеров советского кинопроката
 Списки самых кассовых фильмов

Примечания 

Источники информации о кассовых сборах

Списки лидеров кинопроката России
Списки самых кассовых фильмов
Кассовые сборы фильмов
Кинематографические рейтинги